

Patronyme 

 Charles Bernard de Ballainvilliers (1757-1835) est un homme politique français.

Toponyme 

 Ballainvilliers, une commune de l’Essonne, en région Île-de-France ;
 la rue Ballainvilliers à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), nommée en l'honneur de Charles Bernard de Ballainvilliers (né à Clermont-Ferrand).